Tomáš Mertl (né le  à České Budějovice en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2000-2001 ||HC České Budějovice ||Extraliga tch. U18 ||19 ||9 ||6 ||15 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HC České Budějovice ||Extraliga tch. U18 ||45 ||23 ||24 ||47 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HC České Budějovice ||Extraliga tch. U18 ||16 ||12 ||4 ||16 ||6 ||8 ||5 ||4 ||9 ||8
|-
|2003-2004 ||HC České Budějovice ||Extraliga tch. U20 ||48 ||20 ||18 ||38 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC České Budějovice ||Extraliga tch.  U20 ||32 ||13 ||15 ||25 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC VCES Hradec Králové ||2. liga ||2 ||2 ||2 ||4 ||2 ||5 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2004-2005 ||HC České Budějovice ||1. liga ||24 ||5 ||4 ||9 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005||HC VCES Hradec Králové ||1. liga relégation ||8 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HC České Budějovice ||Extraliga tch. U20 ||12 ||9 ||3 ||12 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||HC VCES Hradec Králové ||1. liga ||32 ||7 ||6 ||13 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||HC VCES Hradec Králové ||1. liga relégation ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||23 ||1 ||0 ||1 ||12 ||10 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||SK Horácká Slavia Třebíč ||1. liga ||29 ||14 ||9 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||35 ||3 ||5 ||8 ||12 ||11 ||4 ||3 ||7 ||10
|-
|2007-2008 ||BK Mladá Boleslav ||1. liga ||5 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||51 ||5 ||1 ||6 ||34 ||9 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2008-2009 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||45 ||6 ||5 ||11 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC České Budějovice ||Ligue des champions ||4 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||44 ||3 ||4 ||7 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| HC Tábor || 1.liga|| 4|| 4|| 2|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||52 ||10 ||12 ||22 ||36 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2011-2012 || HC České Budějovice || Extraliga tch. || 47|| 7|| 3|| 10|| 24|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2012-2013 || HC České Budějovice || Extraliga tch. || 45|| 5|| 5|| 10|| 26|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || HC Hradec Králové || Extraliga tch. || 52|| 14|| 21|| 35|| 78|| 6|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2014-2015 || HC Hradec Králové || Extraliga tch. || 50|| 24|| 26|| 50|| 58|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL || 52 || 11 || 21 || 32 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Hradec Králové || Extraliga tch. || 9 || 4 || 2 || 6 || 31 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2016-2017|| KHL Medveščak || KHL ||43 ||7 ||7 ||14 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||10 ||4 ||1 ||5 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2017-2018 || HC Škoda Plzeň || Extraliga tch. ||50 ||30 ||26 ||56 ||59 ||10 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
| 2018-2019|| HC Red Star Kunlun || KHL ||52 ||4 ||10 ||14 ||26 || -||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Škoda Plzeň || Extraliga tch. ||48 ||16 ||24 ||40 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Škoda Plzeň || Extraliga tch. ||20 ||9 ||7 ||16 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || HC Škoda Plzeň || Extraliga tch.  ||  ||

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|''' Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du BK Mladá Boleslav
Naissance à České Budějovice
Joueur du HC Plzeň
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Naissance en Tchécoslovaquie